Morske (în ) este un sat în comuna Kobleve din raionul Berezanka, regiunea Mîkolaiiv, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Morske era vorbitoare de ucraineană (%), existând în minoritate și vorbitori de rusă (%).

Note 

Morske, Kobleve, Berezanka, Mîkolaiiv
Morske, Kobleve, Berezanka, Mîkolaiiv
Morske, Kobleve, Berezanka, Mîkolaiiv